

Sigle 
National Basketball League – lega di pallacanestro in Australia
National Basketball League – lega di pallacanestro in Canada non più attiva
National Basketball League – lega di pallacanestro in Nuova Zelanda
National Basketball League – lega di pallacanestro negli Stati Uniti non più attiva
National Basketball League of Canada – lega di pallacanestro in Canada
New Brunswick Laboratory

Medicina
Neuroblastoma (NBL) – tumore maligno dell'embrione

Codici 
 NBL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Wanukandi di San Blas (Panama)
 nbl – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua ndebele del sud
 NBL – codice ISO 3166-2:GB del Northumberland (Regno Unito)